Rezultati Odprtega prvenstva Avstralije 2012 v tenisu za mešane dvojice.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Bethanie Mattek-Sands in Horia Tecău sta postala prvaka, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

  Květa Peschke /  Mike Bryan (prvi krog)
  Katarina Srebotnik /  Nenad Zimonjić (umik)  Marija Kirilenko /  Daniel Nestor (umik)  Lisa Raymond /  Rohan Bopanna (četrtfinale)

<ol start=5>
  Jelena Vesnina  /  Leander Paes ''(finale)
  Sania Mirza /  Mahesh Bhupathi ''(polfinale)
  Andrea Hlaváčková /  Aisam-ul-Haq Qureshi ''(četrtfinale)
 ''' Bethanie Mattek-Sands /  Horia Tecău (prvaka)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

Spodnji del

Mešane dvojice
2012